Moro kan syfta på:

 Aldo Moro (1916–1978), italiensk politiker

 Moro (provins), en tidigare provins i Filippinerna 1903-1914

Geografi

Finland 
1 Moro, Korpo, Åboland,

Indonesien 
2 Desa Moro, administrativ by, Jawa Timur,

Mexiko 
3 La Mora (ort i Mexiko, Sonora, Banámichi),

Pakistan 
4 Moro, Pakistan, stad,

USA 
5 Moro, Arkansas, ort, Lee County, 
6 Moro, Oregon, countyhuvudort, Sherman County, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar